Inverso steht für:

 Inverso, ein Ortsteil in der Gemeinde Vico Canavese
 Inverso Pinasca, eine Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont